Ovo (alimento)
Ovo (biologia)
Ovo (Cirque du Soleil)
Castelo do Ovo

Desambiguação